Alessandro Baratta (n. 1583) – incisore italiano
 Alessandro Baratta (1639-1714) – pittore italiano
 Alessandro Baratta (1933-2002) – giurista e sociologo italiano